Hobart International 2010 Damesingle er en del af tennisturneringen Moorilla Hobart International 2010, der foregik i Hobart International Tennis Centre i Hobart, Australien fra 10. til 16. januar, 2010.

Petra Kvitová var forsvarende mester, men tabte i kvalifikationsfinalen.

Alona Bondarenko vandt i finalen med, 6–2, 6–4, over Shahar Pe'er.

Seeding 

  Anabel Medina Garrigues (Semifinal2)
  Shahar Pe'er (Finale)
  Kateryna Bondarenko (Anden Runde)
  Alona Bondarenko (Vinder)

<li> Carla Suárez Navarro (Kvartfinale)
<li> Aleksandra Wozniak (Anden Runde)
<li> Zheng Jie ''(Kvartfinale)
<li> Gisela Dulko ''(Kvartfinale)

 Top Halvdel 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første Runde
| RD2=Anden Runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Benešová
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Kudryavtseva
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Makarova
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Paszek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= R Vinci
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Czink
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= G Dulko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Bondarenko
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Bammer
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Dulgheru
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Cornet
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Cîrstea
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Peng
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= K Kanepi
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=64
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= J Zheng
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3='7

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Nederste Halvdel 

WTA Tour 2010
2010 Damesingle